Укупно 96 екипа ће учествовати у групним фазама Лиге шампиона, Лиге Европе и Лиге конференција. У елиминациону фазу сваког европског такмичења проћи ће 48 екипа.

УЕФА Лига шампиона

Листа клубова

УЕФА Лига Европе

Листа клубова

УЕФА Лига конференција

Листа клубова

Учесници по државама у свим такмичењима

УЕФА национални и клупски коефицијенти 

 НК - национални коефицијент
 КК - клупски коефицијент

Види још 
 УЕФА Лига шампиона 2021/22.
 УЕФА Лига Европе 2021/22.
 УЕФА Лига конференција 2021/22.

Референце

Спољашње везе 

Сезона 2021/22. у УЕФА такмичењима
УЕФА Лига шампиона 2021/22.
УЕФА Лига Европе 2021/22.
УЕФА Лига конференција 2021/22.